Kino Svět má více významů: 
 Palác Svět, konstruktivistický palác v Praze-Libni s kinem Svět
 Kino Svět (Český Brod)
 Kino Svět (Dvůr Králové nad Labem)
 Kino Svět (Hodonín)
 Kino Svět (Holešov)
 Kino Svět (Cheb)
 Kino Svět (Chomutov), kino ve sportovně-kulturním areálu Nový Chomutov 
 Kino Svět (Lišov)
 Kino Svět (Louny)
 Kino Svět (Pardubice)
 Kino Svět (Strážnice)
 Kino Svět (Tábor)
 Kino Svět (Valašské Klobouky)
 Kino Svět (Valašské Meziříčí)
 Kino Svět (Znojmo)
 Kino Svět (televizní stanice), český televizní kanál od roku 2013, v roce 2019 přejmenovaný na CS Mystery